Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue de la Topaze :

Belgique 
 Avenue de la Topaze à Bruxelles

Canada 
 Rue de la Topaze à Drummondville
 Rue de la Topaze à Mirabel

France 
 Rue de la Topaze à La Crau
 Rue de la Topaze à Nandy
 Rue de la Topaze à Uzès

Voir aussi 
 

Topaze